Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Antonio Marín che ha battuto in finale Edgardo Massa 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Olivier Mutis (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)
 Francesco Aldi (semifinali)

 Tomas Tenconi (quarti di finale)
 Andreas Seppi (primo turno)
 Stéphane Robert (secondo turno)
 Daniel Köllerer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2004